

Франция

См. также 
 О святом Франциске Сальском